Adônis Maia Souza, conhecido como Adônis Maia (São Paulo, 24 de Março de 1987) é um cantor, compositor, mais conhecido por sua atividade como rapper. 

Na música gospel é um dos principais nomes do rap brasileiro, com fortes influencias no hip hop, funk, soul e reggae. Nasceu na Bahia e, mudou-se para Zona Leste de São Paulo ainda jovem. Fez parte do grupo Parábola e mais tarde partiu para a carreira solo. Foi o letrista e intérprete do grupo Parábola de maior notoriedade nos anos 2000. Compôs mais de 50 canções quando ainda estava no grupo Parábola.  Concorreu por três anos no prêmio Hutuz e no Troféu Talento no ano 2009. 

Jeyzer Maia, Ao Cubo, Cléber Ao Cubo, Edu Porto alguns dos nomes que já gravaram com Adônis Maia.

Biografia 
Adônis Maia nasceu na Bahia, mudou-se ainda quando criança para Zona Leste de São Paulo. Teve o seu primeiro contato com o rap na igreja nos anos 2000 aonde criou e co-fundou o grupo Parábola. Tendo fortes influencias no hip hop, funk e reggae

Durante sua trajetória no grupo Parábola, o grupo concorreu alguns prêmios na música no extinto Hutuz no Canecão-RJ, sendo finalistas nos anos 2004, 2005 e 2009 sendo que nesse último estava concorrendo na categoria com os Melhores da Década. No Troféu Talento na categoria Álbum Rap em 2009. Estreou com o clipe "Itaquera de Boa" em 2006, pela MTV alcançando com muito afinco na cena Gospel do Rap / Trap com muita versatilidade musical.

No ano de 2012, Adônis Maia gravou seu primeiro álbum de estúdio solo, “A Vida do Jeito Que Eu Aprendi” tendo destaque com a canção Perdoa-Me.  Nesse período, Adônis Maia abraça o seu chamado ministerial em missões nasce assim a instituição CT Missões, pausando assim a sua carreira musical passando 5 anos apenas focado neste projeto. Em 2020 o rap retornar sua carreira na música gravando a primeira faixa com Cléber do Ao Cubo.

De Volta Aos Palcos 
Bem Jhonson é o segundo álbum de estúdio solo do rapper Adônis Maia, e marca o retorno aos palcos do artista,  sendo lançado em 10 de dezembro de 2021 através da W2B Music Publishing com produções do Cláudio Back, Rato Reverso e Adônis Maia, o projeto apresenta duas participações: Edu Porto - Meu Porto Seguro e Cleber Ao Cubo na faixa título.

As canções incluídas no projeto foram lançadas individualmente ao logo dos anos 2020 e 2021. Após o lançamento dos singles, que ocorreu no último ano, o álbum foi lançado nas plataformas digitais, incluindo as duas colaborações. Todas as faixas receberam um vídeo musical, exceto “TAG” e “Grace of God”. 

Bem Jhonson apresenta uma sonoridade principalmente influenciada pelo trap e pop. A música “Meu Porto Seguro” recebeu diversas aberturas em rádios e portais anunciando o lançamento. O álbum apresentou uma faixa inédita acústica “Algo Aconteceu” produzida pelo Adônis Maia. O clipe teve a direção do produtor e diretor da Rede Globo Flávio Grutt que foi gravado no Rio de Janeiro. O álbum Bem Jhonson alcançou a marca de mais de 1 milhão de Stearns. 

Em 2022, Grace Of God foi escolhida para uma nova versão musical e dessa vez sendo produzida pelo DJ Joyfull a versão remix. Nesse mesmo período o rapper lança Só Deus o primeiro single de inéditas que abre o novo projeto do músico, sendo esse parte do terceiro álbum de estúdio do rapper seguido pela música Tormenta sendo esse último tendo destaque no canal fechado Music Box BRAZIL. 

Em dezembro de 2022 Adônis Maia lança uma Soundtrack com um grande hits brasileiro Deus Proverá com a participação do cantor Jeyzer Maia em uma campanha inédita promovendo a plataforma do Spotify do artista em seu vídeo institucional no YouTube.

Discografia 

 2008: Além do Padrão
 2012: A Vida do Jeito Que Eu Aprendi
 2013: Ao Vivo (EP)
 2022: Bem Jhonson

Singles 
 2020: TAG
 2020: BomMaiz

 2020: Tô Perdido, Me Ache
 2020: Bem Jhonson ft. Cleber Ao Cubo
 2020: Grace Of God

 2020: Noite Feliz
 2021: Deus é o Caminho ft. Júnior Magalhães e MCL Lee
 2022: O Filho Não Ouviu
 2022: Grace Of God (Remix) ft. Joyfull
 2022: Só Deus
 2022: Tormenta
 2022: Cara de Pau
 2022: Minha Base ft. Grupo Parábola e Mudd Rodriguez
 2022: Por Um ft. Samuel Shikoba
 2023: De Onde Eu Vim

Soundtrack 

 2022: Deus Proverá - Flow Jeyzer Maia
 2023: Deus de Milagres - Ministério Apascentar de Nova Iguaçu

Participações em Outros Projetos 

 2006: Parábola - Além das Nuvens
 2014: Júnior Magalhães - Em Meio à Guerra
 2020: Cypher - Profetas no Topo

Ligações Externas 

Rappers do Brasil
Cantores de música cristã contemporânea